Rui Barbosa ist der Name folgender Personen:

 Rui Barbosa (1849–1923), brasilianischer Schriftsteller, Jurist und Politiker, siehe Ruy Barbosa
 Rui Licínio Barbosa Tavares (* 1974), portugiesischer Fußballschiedsrichterassistent, siehe Rui Licínio